Поднос:

 Подно́с — доска, металлический или пластиковый лист для подачи еды на стол, для переноски посуды.
 2Б14-1 «Поднос» — советский миномёт калибра 82 мм, стреляющий теми же снарядами, что и 2Б9 «Василёк».